Give Me Something – brano musicale di Yoko Ono del 1980
 Give Me Something – singolo di David Guetta del 2002
 Give Me Something – singolo di Jarryd James del 2015